Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Тутенщайн“ с оригиналните дати на излъчване в България.

Тутенщайн